BNN (Bart's Neverending Network) was een publieke omroep in Nederland, opgericht op 15 augustus 1997 door Bart de Graaff, Gerard Timmer, Willem de Bois en Frank Timmer, die zich vooral richtte op de doelgroepen jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 35 jaar.
Op 1 januari 2014 fuseerden de omroepen BNN en VARA tot BNN-VARA. Sinds 24 augustus 2017 worden de programma's uitgezonden onder de naam BNNVARA. De afzonderlijke omroepverenigingen BNN en VARA fuseerden formeel op 1 september 2018. Daarmee kwam een eind aan BNN.

BNN is begonnen als een televisieprogramma bij de commerciële televisiezender Veronica, gepresenteerd door Bart de Graaff. De benaming BNN, destijds afkorting van 'Bart News Network', was een parodie op de Amerikaanse nieuwszender CNN (Cable News Network).

Geschiedenis

Terugkeer in het publieke bestel 
BNN was eerder als afkorting van Bart News Network een programmaserie van De Graaff. Later had hij het plan opgevat om met een omroep terug te keren in het publieke bestel. Met hulp in de vorm van zendtijd van Veronica en media-aandacht door sponsoring van N.E.C., wist De Graaff in vrij korte tijd een groot aantal leden te werven.

Op 6 september 1998 werd het eerste publieke BNN-televisieprogramma uitgezonden. De naam werd toen veranderd in News Network met de B van Brutaal. Met De Zondagavond van BNN werden een aantal korte programma's gemaakt die aan- en afgekondigd werden door De Graaff en waarin luchtige informatie en humor de boventoon voerden. Na het overlijden van Bart de Graaff op 25 mei 2002, werd de naam veranderd in 'Barts Neverending Network'. Vanaf dat moment is De Graaff '(B)Ere-voorzitter'. Gerard Timmer werd voorzitter en werd later opgevolgd door Laurens Drillich. Drillich stopte op 1 december 2007 met zijn werkzaamheden en werd opgevolgd door Patrick Lodiers.

BNN dreigt te verdwijnen 
In november 2002 werd bepaald dat BNN 150.000 leden moet hebben om te kunnen voortbestaan (dit was eerst 100.000). In september 2003 begon een wervingscampagne om de resterende 50.000 leden voor 1 januari 2004 te verkrijgen. Dit werd later uitgesteld tot 1 maart. BNN nam met enkele BN'ers de single 5 jaar (en nog lang niet klaar) op en zond op 27 oktober 2003 een grote ledenwerfactie (We zitten in de SHIT dus word lid) op televisie uit, waarmee de resterende ruim 20.000 mensen lid werden gemaakt.

BNN mocht 360 uur televisie en 1200 uur radio per jaar maken. BNN was de laatste omroep met leden in het publieke bestel zonder eigen televisiegids.

In mei 2004 dreigde BNN opnieuw te verdwijnen en de omroep begon een nieuwe campagne: 'BNN moet blijven'. Nu was het de Eerste Kamer die overtuigd moest worden dat BNN voldoende draagvlak had in de samenleving om in het omroepbestel te blijven. Hoewel het inmiddels bijna 225.000 leden had, moest BNN volgens de Mediawet 2008 300.000 leden hebben. Zowel staatssecretaris Medy van der Laan als de Tweede Kamer vond dat dat aantal verlaagd kon worden tot 150.000, maar de Eerste Kamer was het daar niet mee eens. Die stelde dat er gelegenheidswetgeving gemaakt moeten worden om BNN tegemoet te komen en vond dat deze verlaging deel moest uitmaken van de volledige mediavisie van het kabinet. De bewindsvrouw had dat inmiddels toegezegd.

In oktober 2006 won BNN voor het eerst de Gouden Televizier-Ring met het programma De Lama's en in mei 2007 herdacht BNN het overlijden van De Graaff.

In 2008 begon BNN met een grootse campagne onder het motto 'Koop dit, word lid'. Hiermee probeerde de omroep zoveel mogelijk leden te werven, omdat het aantal gerelateerd was aan de hoeveelheid zendtijd die toegewezen werd. Op 24 maart 2009 werd tijdens de De Coen & Sander Show op 3FM bekendgemaakt dat de omroep de grens van 300.000 leden had bereikt.

In mei 2011 gaven VARA en BNN te kennen het voornemen te hebben om onder voorwaarden te willen fuseren in het kader van de voorgenomen reorganisatie van het publieke omroepbestel in 2016. Deze fusie ging voor de omroepactiviteiten formeel in op 1 januari 2014.

Sinds 24 augustus 2017 worden alle programma's uitgezonden onder het merk BNNVARA. De afzonderlijke omroepverenigingen BNN en VARA fuseerden formeel op 1 september 2018.

De Grote Donorshow 

Op 1 juni 2007 zond BNN een grote liveshow uit, De Grote Donorshow, waarin een terminaal zieke vrouw uit drie kandidaten, die wachtten op een donornier, mocht kiezen wie haar nier krijgt. Bart de Graaff stond zelf jaren op de wachtlijst voor een donornier. Het was dagenlang het gesprek van de dag in binnen- en buitenland; de Nederlandse Tweede Kamer besteedde er een debat aan. Maar uiteindelijk bleek het nep te zijn. De drie kandidaten die "streden" om de nier waren wel degelijk nierpatiënten, maar waren op de hoogte van het feit dat er geen nier beschikbaar was. Het programma was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor het probleem dat er veel mensen overlijden doordat er geen donororganen beschikbaar zijn. De periode na het programma werd er weliswaar zowel nationaal als internationaal aandacht aan besteed, maar tot een wetswijziging omtrent donorregistratie kwam het niet. Het programma leidde wel tot een Emmy Award voor Beste Non-scripted Entertainment.

De Hoofdprijs 
Sinds 2003 werd De Hoofdprijs uitgereikt, een prijs van BNN voor de populairste programma's. De Hoofdprijs wordt uitgereikt in vijf categorieën: amusement, infotainment, drama, presentatie en acteren.

101 TV 
Op 1 november 2006 startte BNN met de themazender 101 TV, later NPO 101. Het was een zender die te zien was via internet of via de decoder. De doelgroep van deze zender waren jongeren tussen de 13 en 34 jaar. Zes jongeren maakten voor deze zender programma's, presenteerden en deden het geluid en camerawerk. Sinds 26 maart 2018 is de naam van het themakanaal gewijzigd in NPO 3 Extra en verzorgen andere omroepen, voornamelijk AVROTROS programma's op de zender.

Prijzenkast

Televisieprogramma's

Presentator/presentatrice onder BNN

Overige

Van het Jaar 
 2005
 Gerard Timmer wordt uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar
 BNN wordt benoemd tot het mediabedrijf van het jaar
 2006
 Over Mijn Lijk, met een 8,5: het door het publiek bestgewaardeerde programma van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 2008
 De Grote Donorshow wordt verkozen tot televisiemoment van het jaar
 BNN.nl wordt verkozen tot beste televisie- en radiowebsite
 Swaffelen (bekend geworden in Spuiten en Slikken) wordt verkozen tot Woord van het Jaar
 Over Mijn Lijk, met een 8,5 (net als in 2006): het door het publiek bestgewaardeerde programma van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Nationaal

Internationaal

Programma's

Televisieprogramma's 
Tijdens de veranderingen in het publieke bestel op 4 september 2006 verhuisden de programma's van BNN van Nederland 2 naar Nederland 3. Hiermee was BNN nog een van de weinige publieke omroepen die een eigen 'thuisnet' had.

Radioprogramma's

Films 
Ook helpt BNN mee met het produceren van films.
 Rent-a-friend (1999)
 Ik Ook van Jou! (2001)
 Costa! (2001)
 Volle Maan (2002)
 Phileine zegt Sorry (2003)
 Van God Los (2003/2013* )
 Feuten: Het Feestje (2013)
* Op 1 oktober 2013 is Van God Los opnieuw uitgebracht ter gelegenheid van het tienjarig jubileum.

Telefilms 
 15.35: Spoor 1 (2003)
 On Stage (2004)
 TBS (2008)
 Lellebelle (2010)
 Black Out (2012)

Presentatoren

Nu onder BNN (tot 24-08-2017) 
 Coen Swijnenberg (2006-2015) radio
 Chris Zegers (2012-heden) tv
 Dennis Storm (2004-2018) tv
 Domien Verschuuren (2010-2018) radio
 Eric Corton (2005-heden) radio & tv
 Evi Hanssen (2014-heden) tv
 Filemon Wesselink (2004-heden) tv & radio
 Floortje Dessing (2009-2015) tv
 Geraldine Kemper (2009-heden) tv
 Gwen van Poorten (2014-2018) tv
 Jan Versteegh (2014-2018) tv
 Kees Dorrestijn (2012-heden) radio
 Kraantje Pappie (2014-heden) tv
 Leontien van Moorsel (2014-heden) (tv)
 Lieke Veld (2011-2014) radio
 Marc Adriani (2001-2011, 2012-2017) radio
 Olcay Gulsen (2014-heden) (tv)
 Patrick Lodiers (2001-2014) (2016-heden)tv & radio
 Rámon Verkoeijen (2009-heden) radio & tv
 Rotjoch (2008-heden) radio
 Ruben Nicolai (2006-2009, 2011-2015) tv
 Sander Lantinga (2005-2015) radio & tv
 Sophie Hilbrand (2004-heden) tv
 Sander Hoogendoorn (2011-heden) radio
 Thijs Maalderink (2014-heden) radio
 Tiësto (2011-2015) radio
 Tim Hofman (2011-heden) tv
 Timur Perlin (2008-heden) radio
 Valerio Zeno (2008-2018) tv
 Willemijn Veenhoven (2005-heden) radio
 Winfried Baijens (2011-2016) radio
 Gerard Ekdom (2015-2018) radio

Alle presentatoren van BNN

Voorzitters 
 Bart de Graaff (1997-2002)
 Gerard Timmer (2002-2005)
 Laurens Drillich (2005-2007)
 Patrick Lodiers (2007-2014)
 Judith Kox (2014-2015)
 Zakaria Taouss (2016-2018)
 Rutger Boxhoorn (2018)

Muziek 
Bart de Graaff en zijn opvolgers hebben in de geschiedenis van BNN een aantal clips opgenomen met een groot aantal BN'ers.
 BN'ers voor BNN: Hij gaat voor C! (1997)
 BNN & Friends voor War Child: Voorgoed (1998)
 BNN & Friends: 5 jaar (en nog lang niet klaar) (2004)

 
Bart de Graaff